Zecchino d'Oro 1976 (prima edizione)
Zecchino d'Oro 1976 (seconda edizione)